Almuniente kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Almuniente (kommunhuvudort), Aragonien, Provincia de Huesca, 
 Almuniente (kommun), Aragonien, Provincia de Huesca, 

Robotskapade Spanienförgreningar